Snabelmossor (Voitia) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Christian Friedrich Hornschuch. Snabelmossor ingår i familjen Splachnaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor